«(Marie’s the Name) His Latest Flame» — песня, которую Элвис Пресли записал и выпустил как сингл в 1961 году. Авторы песни — Док Помус и Морт Шуман.

Первым исполнителем, записавшим её и выпустившим, был Дел Шеннон. Он включил её в альбом Runaway With Del Shannon, увидевший свет в июне 1961 года.

Пресли издал свою версию как сингл в августе 1961 года. На другой стороне была песня «Little Sister». (В США песня «Little Sister» была на стороне Б, в некоторых других странах стороны были поменяны местами.) В США песня поднялсась на 4-е место в суммарном чарте синглов в различных жанрах поп-музыки журнала «Billboard» (Hot 100) и на 2-е место в чарте Easy Listening (теперь Hot Adult Contemporary Tracks). В Великобритании сингл в национальном хит-параде проходил как двойной «Little Sister / (Marie’s the Name) His Latest Flame» (с обеими сторонами А) и был 4 недели в 1-м месте (в сингловом чарте UK Singles Chart).

В 2015 году журналист мемфисской ежедневной газеты  Крис Херрингтон в своём списке 50 лучших песен Элвиса Пресли поставил песню «(Marie’s the Name) His Latest Flame» на 29-е место.

В 2016 году британская газета The Daily Telegraph включила песню «(Marie’s the Name) His Latest Flame» в свой список 20-ти основных песен Элвиса Пресли ().

Примечания

Ссылки 
 Песни Дока Помуса.
 

Песни Элвиса Пресли
Песни, написанные Мортом Шуманом
Песни на слова Дока Помуса
Синглы 1961 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни 1961 года